Els Camps de Casa Fontanet són uns antics camps de conreu del terme municipal d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà.

Prenen el nom de la masia a la qual pertanyien, ara en ruïnes, Casa Fontanet. Són al sud de l'Estimat de Fontanet i al sud-oest de l'Alzinera de Fontanet i de la mateixa Casa Fontanet.

Són damunt de la riba dreta del riu d'Abella.

Etimologia 
Es tracta d'un topònim romànic modern de caràcter descriptiu: expressa exactament el que signifiquen aquestes paraules de forma literal.

Enllaços externs 
 Els Camps de Casa Fontanet en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Camps de conreu d'Abella de la Conca